Премия «Спутник» за лучшую женскую роль в кинофильме () присуждается Международной пресс-академией. С 1996 по 2010 годы награды вручались в двух категориях: «Лучшая женская роль — драма» и «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл», с 2011 по 2017 годы категории были объединены в одну — «Лучшая женская роль — кинофильм». Однако в 2018 году премия была вновь разделена на две категории.

За все время существования премии её получили 44 актрисы. Актриса Даниэль Дедуайлер является последней на данный момент обладательницей премии в категории «Лучшая женская роль — драма» за роль в фильме «Тилл». Актриса Мишель Йео является последней на данный момент обладательницей премии в категории «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» за роль в фильме «Всё везде и сразу». Актрисы Хилари Суонк, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип и Салли Хокинс завоевали большинство наград за лучшую женскую роль в кинофильме; они являются двукратными обладателями премии. Мерил Стрип также является рекордсменкой по количеству номинаций в данной категории — она номинировалась на премию десять раз.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую женскую роль — кинофильм.

Лучшая женская роль в драме (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Премия «Спутник» за лучшую женскую роль в кинофильме (2011 — настоящее время)

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — драма
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл
 Премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м
Списки актрис
Награды актрисам